Hensies is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De landelijke gemeente telt ruim 6500 inwoners. Hensies ligt tegen de Franse grens bij de Moerassen van Harchies, in het gebied tussen de steden Bergen en het Franse Valenciennes. Door het noorden van deelgemeente Hensies zelf loopt het Kanaal Pommeroeul-Condé.

Kernen 
Naast de hoofddeelgemeente Hensies zelf zijn er sinds 1977 nog drie deelgemeentes. Het riviertje de Hene vormt grotendeels de noordgrens van deze drie deelgemeenten.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Politiek

Bestuur 
Burgemeesters van Hensies waren:
 1976-1994 : Marcel Mereau (UC)
 1995-2001 : Jean-Marie Cheval (SP)
 2001-heden : Eric Thiébaut (SP)

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen